Толедо () — город и муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Антьокия. Входит в состав субрегиона Северная Антьокия.

История 
До прихода испанцев территорию муниципалитета населяли представители индейского племени :es:Nutabes.
Поселение из которого позднее вырос город было основано 19 января 1757 году. Муниципалитет Толедо был выделен в отдельную административную единицу в 1912 году.

Географическое положение 

Город расположен в северной части департамента, в гористой местности Центральной Кордильеры, на расстоянии приблизительно 79 километров к северо-северо-западу (NNW) от Медельина, административного центра департамента. Абсолютная высота — 1332 метра над уровнем моря.
Муниципалитет Толедо граничит на севере с муниципалитетом Итуанго, на северо-востоке — с муниципалитетом Брисеньо, на востоке — с муниципалитетом Ярумаль, на юге и юго-востоке — с муниципалитетом Сан-Андрес-де-Куэркия, на западе — с муниципалитетом Сабаналарга. Площадь муниципалитета составляет 139 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2012 году составляла 6144 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 51,7 % от населения Толедо, женщины — соответственно 48,3 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 99,3 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 0,7 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 80,4 %.

Экономика 
Основу экономики Толедо составляют сельскохозяйственное производство и горнодобывающая промышленность.
44,4 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 44,4 % — предприятия сферы обслуживания, 9,3 % — промышленные предприятия, 1,9 % — предприятия иных отраслей экономики.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Антьокия